Detta är en lista över svenska fotbollsspelare som varit kontrakterade i utländska klubbar säsongen 2011 (vår/höst) respektive 2010/2011 (höst/vår). Liganivå anges med A, B etc där A avser högsta ligan. U/A innebär att spelaren haft ungdomskontrakt i en klubb i högsta ligan.

Lista

Källor 
Svenska utlandsproffs 2010/11 & 2011 på svenskfotboll.se

Listor med anknytning till fotboll
Fotboll i Sverige